Bertold Spuler (1911-1990), orientaliste allemand ;
 Arnold Spuler (1869-1937), entomologiste allemand.